Die Football League Third Division 1951/52 war die 25. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Lincoln City und Plymouth Argyle ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Coventry City und Queens Park Rangers nahmen in der folgenden Drittligasaison 1952/53 zwei Plätze in der Third Division South ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs FC Darlington und AFC Workington sowie im Süden Exeter City und FC Walsall erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1952/53 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen. Um die gleiche Anzahl von Teilnehmern sicherzustellen, wurde dazu Port Vale vom Süden in den Norden umgruppiert.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1951-52 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1951/52
Fußballsaison 1951/52